Esistono più comuni francesi con questo nome

Cassagnes – Lot
Cassagnes – Pirenei Orientali